Luční rybník může být:

 Luční rybník (Jedlová) – u Jedlové v okrese Svitavy
 Luční rybník (Kostelec) – u Kostelce v okrese Jihlava
 Luční rybník (Turovec) – u Turovce v okrese Tábor